Jméno a příjmení Jiří Šedý má více nositelů:

 Jiří Šedý (stomatolog) (* 1980) – český stomatolog
 Jiří Šedý (malíř) (* 1976) – český malíř a spisovatel